All Nippon Airways, Japanse luchtvaartmaatschappij
 Antinucleaire antistof, antistoffen gericht tegen onderdelen van de eigen celkern
 Ana (godin), Keltische moedergodin
 Authorised Neutral Athletes, categorie waaronder Russische kunnen deelnemen aan internationale Atletiekwedstrijden
 Ana (2020), Amerikaanse film uit 2020